U és el nom de la cinquena vocal.
 U (nombre), nom del nombre 1.
 U, símbol de l'Urani.
 U, abreviació dUntergrundbahn (= ferrocarril subterrani), símbol del metro a Alemanya i Àustria, sovint següit pel número de la línia: U1 etc.
 U (Pohnpei), municipi de Pohnpei.
 う el kana de la lletra u del japonès.
 u és l'abreviació de la unitat de massa atòmica.